Вейк-ан-Зее 2007 — 69-й международный шахматный турнир, проходил с 12 по 28 января 2007 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2719)

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на январь 2007 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Вейк-ан-Зее 2007 на сайте ChessPro.ru

Январь 2007 года
2007 год в шахматах